La France, letteralmente La Francia compare in diversi contesti:

La France – dirigibile francese che volò per la prima volta nel 1884
La France – film francese del 2007 diretto da Serge Bozon
La France – rosa selezionata nel 1867 da Jean-Baptiste Guillot
La France – singolo del 1986 dell band olandese BZN